Fabius Planciades Fulgentius grammaticus Latijn
De heilige Fulgentius van Ruspe, een Afrikaanse bisschop
Fulgentius Ferrandus, leerling en biograaf van bovenstaande heilige
De heilige Fulgentius van Écija, een Spaanse bisschop
Frater Richard Abbenhuis, een Nederlands missionaris, onderwijzer, (amateur)historicus, Surinamist en jeugdboekenschrijver
abt Fulgentius, eerste abt van de abdij van Affligem